Schlauersbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil in Bayern:

Orte:
 Schlauersbach, Dorf des Marktes Lichtenau, Landkreis Ansbach
 Oberschlauersbach, Dorf des Marktes Dietenhofen, Landkreis Ansbach
 Unterschlauersbach, Kirchdorf der Gemeinde Großhabersdorf, Landkreis Fürth

Gewässer:
 Schlauersbach (Bibert), mit Unterlaufnamen Neubach ab Unterschlauersbach, linker Zufluss der Bibert bei Großhabersdorf, Landkreis Fürth